Svjetsko prvenstvo u rukometu 2013. bilo je 23. Svjetsko rukometno prvenstvo koje se u siječnju 2013. održalo u Španjolskoj. Objava Španjolske kao zemlje domaćina održana je u listopadu 2010., prvotno su za domaćinstvo kandidirale još Južna Koreja, Norveška i Danska ali sve tri države povukle su svoje kandidature prije odluke IHF-a. Prvenstvo se održalo u 9 dvorana u 8 gradova, završnica se igrala u Barceloni. Svjetski prvak je drugi put u povijesti postala Španjolska koja je ostvarila najuvjerljiviju pobjedu u povijesti utakmica za zlato na svjetskim prvenstvima. Pobijedila je Dansku čak 16 razlike (35:19).

Izbor domaćina

IHF je zaprimio četiri ponude za organiziranje svjetskog prvenstva, Južne Koreje i iz triju europskih zemalja: Danske, Norveške i Španjolske. Nakon zaprimanja kandidatura, IHF je objavio da će se izbor domaćina javno obznaniti prilikom IHF-ovog kongresa u Herzogenaurachu. 

Nakon održanog sastanka, predsjednik IHF-a, Hassan Moustafa, objavio je kako su Južna Koreja, te Norveška i Danska (koja je dobila domaćinstvo EP-a 2014.) povukle svoje kandidature tako da je Španjolska kao jedini kandidat dobila domaćinstvo.

Dvorane
IHF je objavio kako je španjolska kandidatura zadovoljila uvjere s 9 dvorana iz 8 gradova, s tim da će se finale odigrati u jednoj od dvije madridske dvorane:

Izvor: IHF: SP 2013

Kvalifikacije

Ovo SP bilo je drugo koje je koristilo novi kvalifikacijski sustav, prema kojem samo domaćin i branitelj naslova imaju direktan plasman, a sve ostale reprezentacije moraju igrati kvalifikacije ili izboriti plasman preko svojih kontinentalnih natjecanja.

Kvalificirane momčadi

1 Podebljane godine označavaju osvajanje prvenstva

Sastavi

Turnir

Skupina A 

12. siječnja 2013.

13. siječnja 2013.

15. siječnja 2013.

16. siječnja 2013.

18. siječnja 2013.

Skupina B 

12. siječnja 2013.

13. siječnja 2013.

15. siječnja 2013.

16. siječnja 2013.

18. siječnja 2013.

Skupina C 

12. siječnja 2013.

14. siječnja 2013.

15. siječnja 2013.

17. siječnja 2013.

19. siječnja 2013.

Skupina D 

11. i 12. siječnja 2013.

14. siječnja 2013.

15. siječnja 2013.

17. siječnja 2013.

19. siječnja 2013.

Izbacivanje

Konačni poredak

Izvori

Vanjske poveznice

IHF.com

M2013
M2013